La casa azul puede referirse a:

 La Casa Azul, grupo musical español.
 La casa azul, canción del grupo español Duncan Dhu.
 Casa Azul, oficina ejecutiva y residencia oficial del jefe de Estado de Corea del Sur.
 La casa azul, cuadro del pintor y escultor español Guillermo Silveira.